Lilla Vanston (1870-1959) sculptrice et portraitiste irlandaise,
 Dairine Vanston (1903-1988) peintre irlandaise, fille de la précédente,
 C. J. Vanston, auteur-compositeur, producteur et claviériste américain.